Ханс-Иоахим (Ханс Иоахим) Кисслинг (; , Мюнхен, Германская империя — , Гаутинг, Германия) — немецкий -, тюрколог-османист, действительный член Баварской академии наук. Один из авторов фундаментальной «Энциклопедии ислама».

Биография 
Ханс-Иоахим Кисслинг родился в Мюнхене 8 сентября 1912 года. Там же окончил , после чего обучался в Мюнхенском, Венском, Стамбульском и Силезском университетах у таких крупных востоковедов как , Ф. Хоммель, , , К. Броккельман и др. В 1935 году под руководством  и Франца Бабингера Ханс-Иоахим защитил диссертацию на PhD на тему «Язык Ашикпашазаде: исследование по истории османско-турецкого языка» () и стал ассистентом в Лейпцигском университете.

5 лет спустя Ханса-Иоахима призвали в армию, где он служил вермахту переводчиком на оккупированных нацистами территориях и недолгое время работал в Министерстве иностранных дел. В 1949 году под руководством Франца Бабингера он защитил хабилитационную диссертацию «Вклад в познания о Фракии в XVII веке» () и вернулся в родной Мюнхен, где стал приват-доцентом, экстраординарным профессором, профессором, а с 1980 года — эмеритом Мюнхенского университета.

Награды и признание 

 Медаль «Крестовый поход против коммунизма»;
 Действительный член Баварской академии наук (1975);
 Почетная грамота «За исследования и ознакомление с турецкой культурой» (1973, 50 «День Республики»);
 Член  (Мюнхен);
 Почетный член Международного центра изучения Албании в Палермо;
 Носитель почетной ленты корпуса «Трансренания».

Работы

Монографии 

Сольные работы
 
 
 
 
 
 
Редакция
 
 
Совместные работы

Статьи для «Энциклопедии ислама»

Примечания

Литература 
 
 

Участники Второй мировой войны (Германия)
Переводчики по алфавиту
Переводчики XX века
Переводчики Германии
Выпускники Мюнхенского университета
Выпускники Венского университета
Выпускники Стамбульского университета
Выпускники Вроцлавского университета
Члены Баварской академии наук
Преподаватели Лейпцигского университета
Профессора Мюнхенского университета
Османисты
Авторы Энциклопедии ислама